Scissurellidae är en familj av snäckor. Scissurellidae ingår i ordningen Archaeogastropoda, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Scissurellidae 23 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Scissurellidae